SJS steht für:
 Samarang–Joana Stoomtram Maatschappij
 San Jose Sharks, US-amerikanisches Eishockeyfranchise
 San José de Chiquitos Airport (IATA-Code)
 Schwartz-Jampel-Syndrom
 St. Joseph-Stift (Bremen)
 Sjællandske Jernbane-Selskab, dänische Eisenbahngesellschaft
 Sportclub Juliana Stadskanaal, niederländischer Fußballclub
 Stevens-Johnson-Syndrom, eine schwere Hauterkrankung 
 Stiftung Jodensavanne, Stiftung zum Erhalt der Jodensavanne
 Swiss Jazz School, erste autonome Jazzschule Europas in Bern, Schweiz

Abkürzung